Рандлит има више значења:
 Рандлит (Јута)
 Рандлит (Оклахома)